Gournay (Deux-Sèvres)
Gournay (Indre)
en ook:
Gournay-en-Bray in Seine-Maritime
Gournay-le-Guérin in Eure
Gournay-Loizé in Deux-Sèvres
Gournay-sur-Aronde in Oise
Gournay-sur-Marne in Seine-Saint-Denis